Conca kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Conca, kommun på Korsika, Département de la Corse-du-Sud,

Spanien 

 Provincia de Cuenca, provins, Kastilien-La Mancha, 
 Cuenca, Spanien, kommun i Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca,